Ganjāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Ganjāb, vattendrag, Lorestan, 
 Ganjāb (ort i Iran), Hamadan, 
 Bānkanjāb, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar